Элитсерия 2010/11 () — 105-й сезон чемпионата Швеции по хоккею с мячом и 4-й сезон Элитсерии — высшего дивизиона в системе хоккейных (с мячом) лиг Швеции. Игры регулярного чемпионата прошли с 27 октября 2010 года по 19 февраля 2011 года. Плей-офф чемпионата Швеции прошёл с 22 февраля по 20 марта 2011 года.

Победителем турнира стал «Сандвикен», переигравший в финальном матче, прошедшем 20 марта 2011 года на стадионе «Студентернас» в Уппсале, «Болльнес» со счётом 6:5 (в дополнительное время по правилу «золотого гола»).

Команды-участницы 
 Болльнес
 Болтик
 Бруберг/Сёдерхамн
 Венерсборг
 Вестерос
 Ветланда
 Вилла Лидчёпинг
 Кунгельв
 Сандвикен
 Сириус
 Тиллберга
 Хаммарбю
 Хапаранда-Торнио
 Эдсбюн

По итогам выступления в дивизионе Аллсвенскан в сезоне 2009/2010, клубы «Болтик» и «Тиллберга» получили право выступать в Элитсерии.

Чемпионский титул защищает «Хаммарбю».

Турнирная таблица 
На 5 марта 2011

По итогам регулярного чемпионата клубы «Хапаранда-Торнио» и «Болтик», занявшие 13-е и 14-е места, выбыли в Аллсвенскан.

Бомбардиры

Гол + Пас

Плей-офф 

 Четвертьфиналы (до 3-х побед) 

Сандвикен — Вестерос 3 — 0 (4:3 (доп. вр.), 7:3, 6:1)
Эдсбюн — Хаммарбю 2 — 3 (4:5, 5:4 (доп. вр.), 2:1 (доп. вр.), 3:8, 4:6)
Болльнес — Сириус 3 — 1 (4:5 (доп. вр.), 5:4, 5:1, 7:2)
Вилла Лидчёпинг — Бруберг/Сёдерхамн   3 — 2 (1:6, 6:2, 7:6 (доп. вр.), 4:7, 8:1)

 Полуфиналы (до 3-х побед) 

Сандвикен — Хаммарбю 3 — 0 (4:2, 6:1, 7:3)
Болльнес — Вилла Лидчёпинг 3 — 0 (4:1, 8:4, 5:3)

Финал

Стыковые матчи 

С 1—5 марта 2011 года в матчах за сохранение места в Элитсерии 11-я и 12-я команды регулярного чемпионата Элитсерии («Тиллберга» и «Венерсборг») встретились с командами-претендентами, занявшими вторые места в группах «Север» («Эребру») и «Юг» («Але/Сурте») дивизиона Аллсвенскан. Клубы Элитсерии по итогам двухматчевых противостояний сохранили за собой место в высшем дивизионе чемпионата Швеции.

1 и 2 марта 2011 года
Эребру — Тиллберга 2:3
Але/Сурте — Венерсборг 5:7

5 марта 2011 года
Тиллберга — Эребру 6:0
Венерсборг — Але/Сурте 9:2

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом Швеции svenskbandy.se
 Элитсерия 2010/11 bandysidan.nu
 Снайперы (регулярный чемпионат) svenskbandy.se
 Матчи регулярного чемпионата elitrapport.se

2011
2010 год в хоккее с мячом
2011 год в хоккее с мячом
Спорт в Швеции в 2010 году
Спорт в Швеции в 2011 году